Broseta peut désigner :
 Manuel Broseta (1932-1992), homme politique et juriste espagnol ;
 Xavier Broseta (1967-), personnalité française du monde des affaires.